Dilong est un genre éteint de dinosaures carnivores théropodes, un Tyrannosauroidea basal, qui vivait au Crétacé inférieur, au cours du Barrémien, il y a environ entre  (millions d'années). Ses fossiles ont été découverts en Chine dans le biote de Jehol.

Une seule espèce a été décrite : Dilong paradoxus.

Étymologie 
Dilong paradoxus signifie « Dragon Empereur paradoxal » et vient du chinois 帝 dì empereur et 龙/龍 lóng dragon.

Découvertes 
Les spécimens de Dilong ont été découverts dans la formation d'Yixian, dans l'ouest de la province chinoise du Liaoning.

Quatre spécimens sont connus. L'holotype de Dilong paradoxus, , un squelette presque complet semi-articulé incluant un crâne. Il a été mis au jour près de la localité de Lujiatun, proche de la ville de Beipiao et provient des couches Lujiatun, datées d'environ  d'années. Deux autres spécimens de cette espèce,  et TNP01109, proviennent également de ce site. Le quatrième spécimen fragmentaire, , peut-être appartenant à une autre espèce du genre Dilong, a été découvert près de la localité de Zhangjiugou, dans les couches Jianshangou de la formation d'Yixian, datées d'environ  d'années. Ce site a également livré des spécimens de Caudipteryx, des petits théropodes maniraptoriens.

Description 
La taille de Dilong paradoxus est estimée à  de long pour un poids de .

Plumes 
Il possédait des « protoplumes », structures filamenteuses considérées comme des plumes primitives mais certaines de ses plumes seraient aussi de forme duveteuse, c'est-à-dire ramifiées mais non pennées.

Classification 
Lors de sa première description en 2004, Dilong était considéré comme l'un des tout premiers Tyrannosauroidea, un groupe qui inclut les tyrannosauridés, des animaux plus récents et de plus grande taille , comme le célèbre Tyrannosaurus rex. La description de nouveaux genres de tyrannosauroïdes basaux depuis cette date relativise cette ancienneté, avec les genres Yutyrannus et Eotyrannus d'âge comparable, et surtout les genres jurassiques nettement plus anciens Kileskus, Proceratosaurus, Guanlong, Stokesosaurus et Juratyrant qui datent d'il y a environ entre  (millions d'années). 

En 2007, Turner et ses collègues réfutent l'appartenance de Dilong aux Tyrannosauroidea. Cependant, au contraire, toutes les études postérieures ont depuis confirmé l'attribution initiale de Dilong aux Tyrannosauroidea.

Cladogramme 
Le cladogramme suivant, issu de l'étude phylogénétique conduite par Stephen Brusatte et Thomas Carr, montre cette position basale de Dilong :

Notes et références

Voir aussi

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Liste des genres de dinosaures
 Tyrannosaurus rex
 Tyrannosauroidea

Tyrannosauroidea
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Dinosaure du biote de Jehol
Taxon fossile décrit en 2004